Гу́сеница:

 Гусеница — личинка бабочек (отряд Lepidoptera).
 Гусеничный движитель — движитель гусеничного транспорта.
 Гусеничная лента — часть движителя гусеничного транспорта.
 «Гусеница» — словесное название российского оружия, обозначающее танковый мостоукладчик ТММ-6
 «Гусеница» — рассказ Александра Куприна эпохи Февральской революции (1918).
 Гусеница (Синяя гусеница, в другом переводе «Червяк» ()) — героиня детской книги английского математика и писателя Льюиса Кэрролла (1864 год).
 «Гусеница» — японский фильм 2010 года.